Flander ist der Familienname folgender Personen:

 Márton Flander (* 1985), ungarischer Duathlet und Triathlet
 Rok Flander (* 1979), slowenischer Snowboarder